John Gilbert (acteur) (1899-1936) : Britse acteur en een grote bekendheid in de periode van de stomme film.
 John Gilbert (atleet) (1980) : Britse marathonloper geboren